Rando puede designar a:
 la aplicación rando, donde se compartían fotos de manera aleatoria en todo el mundo;
 el personaje Rando, personaje de las Memorias de Idhún.